Die Liste der Statthalter von Cappadocia enthält die bekannten Statthalter (ab 61 n. Chr. Legatus Augusti pro praetore) der römischen Provinz Cappadocia (bzw. von ca. 75 bis 111 der Provinz Galatia et Cappadocia). Die Liste ist nicht vollständig.

Bis 66 n. Chr.

Von 75/76 bis 111 n. Chr. 

Während der Regierungszeit von Vespasian (69–79) wurden die Provinzen Armenia Minor, Cappadocia, Galatia und Pontus zur neuen Provinz Galatia et Cappadocia vereinigt.

Ab 111 n. Chr. 
Während der Regierungszeit von Trajan (98–117), vermutlich um 111, wurde die Provinz Galatia et Cappadocia aufgelöst und Cappadocia wurde wieder zu einer eigenständigen Provinz.

Literatur 
 Bernard Rémy: Les carrières sénatoriales dans les provinces romaines d’Anatolie au Haut-Empire (31 av. J.-C.–284 ap. J.-C.) (Pont-Bithynie, Galatie, Cappadoce, Lycie-Pamphylie et Cilicie) (= Varia Anatolica. Band 2). Divit, Istanbul 1989, ISBN 2-906059-04X, S. 178–247 (online).
 Gerd R. Stumpf: Numismatische Studien zur Chronologie der römischen Statthalter in Kleinasien (122 v. Chr.–163 n. Chr.). Saarbrücken 1991.

Einzelnachweise 

Cappadocia
!